Larzicourt ist eine französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 16,86 km² und  Einwohner ().

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 

 Kirche Saint-Georges

Weblinks 

 
Ort in Grand Est
Ort an der Marne